Céleste Brunnquell (née en 2002), actrice française ;
 Frédéric Brunnquell, réalisateur français de films documentaires.